Лаппаярви:
 Лаппаярви — крупнейшее кратерное озеро в Финляндии.
 Лаппаярви — община области Южная Остроботния в Финляндии.